Прибыло́в — русская фамилия; имеет женскую форму Прибылова.

Известные носители:
 Прибылов, Виктор Владимирович (род. 1957) — советский хоккеист.
 
 Прибылов, Гавриил Логинович (?—1796) — русский мореплаватель.
 Прибылов, Николай Анисимович (1921—2012) — советский военный лётчик, Герой Советского Союза.

См. также 
 Острова Прибылова — вулканические острова в Беринговом море.